La coupe de Russie de rugby à XV 2022 (en russe  2022) est une compétition de rugby à XV qui oppose huit clubs russes. Enisey-STM remporte la compétition pour la neuvième fois, la troisième consécutive.

Résultats

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2022		
Rugby à XV en 2022		
Sport en Russie en 2022